En vidéo, le mode d'affichage d'un écran est appelé "balayage progressif"
Le rock progressif est un genre de rock.
Le metal progressif est un genre de heavy metal.
Un impôt progressif est un impôt dont le taux s'accroit en fonction de la valeur de l'élément taxé.
En lunetterie, un verre progressif est un type de verre correcteur pour la presbytie dont la puissance s'accroit progressivement sur la surface du verre.